Fred Buscaglione & i suoi Asternovas – Album di Fred Buscaglione del 1956 
 Fred Buscaglione & i suoi Asternovas – Album di Fred Buscaglione del 1956 
 Fred Buscaglione & i suoi Asternovas – Album di Fred Buscaglione del 1958
 Fred Buscaglione & i suoi Asternovas – Album di Fred Buscaglione del 1958 
 Fred Buscaglione & i suoi Asternovas – Album di Fred Buscaglione del 1959